David Sklenička (* 8. září 1996 Rakovník, Česko) je český hokejový obránce působící v týmu Kärpät Oulu ve finské hokejové lize Liiga.

Prvenství

ČHL 
 Debut - 11. února 2015 (HC Škoda Plzeň proti HC Oceláři Třinec)
 První asistence - 25. září 2015 (HC Škoda Plzeň proti HC Verva Litvínov)
 První gól - 2. října 2015 (HC Škoda Plzeň proti HC Kometa Brno, brankáři Marku Čiliakovi)

KHL 
 Debut - 19. prosince 2019 (Jokerit proti Lokomotiv Jaroslavl)
 První gól - 28. prosince 2019 (HK Soči proti Jokerit, brankáři Ilja Proskurjakov)
 První asistence - 30. prosince 2019 (Jokerit proti Viťaz Podolsk)

Klubová statistika 

| 2012–13
| Rytíři Kladno
| ČHL-18
| 43
| 2
| 8
| 10
| 40
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2013–14
| HC Berounští Medvědi
| 1.ČHL
| 42
| 0
| 1
| 1
| 16
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2014–15
| HC Škoda Plzeň
| ČHL-20
| 20
| 1
| 6
| 7
| 38
| 4
| 0
| 1
| 1
| 16
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014–15
| HC Škoda Plzeň
| ČHL
| 6
| 0
| 0
| 0
| 8
| 2
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| 2014–15
| HC Rebel Havlíčkův Brod
| 1.ČHL
| 31
| 1
| 1
| 2
| 18
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015–16
| HC Škoda Plzeň
| ČHL-20
| 2
| 1
| 0
| 1
| 2
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2015–16
| HC Škoda Plzeň
| ČHL
| 46
| 3
| 5
| 8
| 32
| 10
| 0
| 2
| 2
| 6
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015–16
| HC Klatovy
| 2.ČHL
| 1
| 0
| 2
| 2
| 4
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2016–17
| HC Škoda Plzeň
| ČHL
| 47
| 4
| 5
| 9
| 24
| 11
| 0
| 1
| 1
| 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017–18
| HC Škoda Plzeň
| ČHL
| 49
| 3
| 11
| 14
| 22
| 10
| 1
| 1
| 2
| 6
|-
| 2018–19
| Laval Rocket
| AHL
| 68
| 3
| 6
| 9
| 50
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019–20
| Laval Rocket
| AHL
| 7
| 1
| 2
| 3
| 2
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2019–20
| Jokerit
| KHL
| 25
| 2
| 3
| 5
| 12
| 6
| 1
| 1
| 2
| 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020–21
| Jokerit
| KHL
| 51
| 7
| 10
| 17
| 26
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| 2021–22
| Jokerit
| KHL
| 45
| 5
| 9
| 14
| 34
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021–22
| Kärpät
| Liiga
| 9
| 0
| 3
| 3
| 16
| 7
| 0
| 2
| 2
| 0
|-
| 2022–23
| Brynäs IF
| SHL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
! 148
! 10
! 21
! 31
! 86
! 33
! 1
! 4
! 5
! 18
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v KHL
! 121
! 14
! 22
! 36
! 72
! 10
! 1
! 1
! 2
! 4
|}

Reprezentace 

| 2016
| Česko 20
| MSJ
| 5
| 1
| 0
| 1
| 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018
| Česko
| MS
| 8
| 0
| 2
| 2
| 2
|-
| 2019
| Česko
| MS
| 9
| 0
| 1
| 1
| 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021
| Česko
| MS
| 8
| 0
| 1
| 1
| 4
|-
| 2022
| Česko
| OH
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022
| Česko
| MS
| 10
| 0
| 1
| 1
| 2
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
! 5
! 1
! 0
! 1
! 2
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
! 39
! 0
! 5
! 5
! 10
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 

Aktivní lední hokejisté
Čeští hokejoví obránci
Hráči HC Plzeň
Narození 8. září
Narození v roce 1996
Narození v Rakovníku
Žijící lidé
Muži
Hráči HC Kladno
Hráči HC Beroun
Hráči HC Havlíčkův Brod
Hráči HC Klatovy
Hokejisté American Hockey League
Hokejisté KHL
Hokejisté SM-liigy